Exodus – pochodzące z Septuaginty określenie biblijnej Księgi Wyjścia
 Exodus – opuszczenie Egiptu przez plemiona hebrajskie

W muzyce:
 Exodus! - kompozycja Johna Powella do ścieżki dźwiękowej filmu Jak wytresować smoka 3 z 2019 roku
 Exodus – wydany w 1977 roku album muzyczny Boba Marleya & The Wailers
 Exodus – kompozycja Wojciecha Kilara z roku 1981
 Exodus – wydany w 2005 roku album muzyczny Ja Rule'a
 Exodus – polski zespół rockowy
 Exodus – amerykański zespół thrashmetalowy
 Exodus – album muzyczny Hikaru Utada
 Exodus – minialbum (EP) szwajcarskiego zespołu metalowego Samael wydane w 1998
 Exodus –  album studyjny zespołu EXO

W grach komputerowych:
 Exodus – gra dla Nintendo Entertainment System
 Exodus – dodatek do gry Magic: The Gathering
 Exodus – trzecia część gry Metro

Inne:
 Exodus – komunikator internetowy
 Exodus – amerykański film fabularny z 1960 roku z Paulem Newmanem w roli głównej 
 Exodus – statek wiozący w 1947 roku Żydów do (wówczas Brytyjskiej) Palestyny, których losy pokazano w filmie pod takim samym tytułem (Exodus)

Przypisy